Als Leading Team werden in Schauspiel, Oper, Operette und Musical, aber auch bei Shows und anderen Veranstaltungen jene Personen bezeichnet, die nicht auf der Bühne stehen, jedoch die Inszenierung konzipiert und gestaltet haben. Dies sind:

 der Regisseur
 die Ausstatter, sprich Bühnen- und Kostümbildner
 der Lichtdesigner
 der Videodesigner
 der Sounddesigner
 der Choreograph

 der Dramaturg,

sowie fallweise auch ein Fechtmeister für die Einstudierung der Kampfszenen und ein Produktionsfotograf, sowie bei musikalischen Produktionen:

 der Bühnenkomponist
 der Chorleiter
 der Korrepetitor.

Der Dirigent nimmt eine Doppelstellung ein, da er sowohl dem Leading Team angehört (für die Einstudierung des Werkes), als auch zu den ausübenden Künstlern zählt, weil er bei jeder Vorstellung mitwirkt.

Beruf (Darstellende Kunst)